Corps d'encadrement et d'application peut désigner :
 Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire française ;
 Corps d'encadrement et d'application de la police nationale française.